Greatest Hits – kompilacja największych przebojów szwedzkiego zespołu ABBA, wydana w 1975. W zagranicznych edycjach albumu, jako dodatkowy singel dodano piosenkę „Fernando”.

Okładkę do albumu zaprojektował Hans Arnold, lecz nie wykorzystano jej we wszystkich krajach – w Wielkiej Brytanii zamiast niej użyto zdjęcie członków ABBY siedzących w parku w jesienny dzień.

Lista piosenek w szwedzkiej edycji

Strona A

Strona B

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy kompilacyjne Abby
Albumy Atlantic Records
Albumy Epic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1975